Shakira – eponimiczny, dziesiąty album studyjny kolumbijskiej piosenkarki Shakiry wydany w marcu 2014 przez RCA. Płyta uzyskała w Polsce status platynowej.

Lista utworów

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Okładka albumu

Albumy muzyczne wydane w roku 2014
Albumy Shakiry
Albumy RCA Records
Albumy wyprodukowane przez Cirkuta
Albumy wyprodukowane przez Dr. Luke’a
Albumy wyprodukowane przez Grega Kurstina